Mansourov est un nom propre.

Patronyme 

 Bahram Mansourov (1911-1985), joueur azerbaïdjanais de tar.
 Boulat Mansourov (1937-2011), réalisateur et scénariste turkmène.
 Alexandre Y. Mansourov, universitaire américain et fondateur du NCNK (Comité national sur la Corée du Nord)

Odonyme 
 rue Mansourov, à Moscou, où se réunissait le Studio des étudiants en art dramatique d'Evgueni Vakhtangov